Vingt-Deux-Juin ou XXII-Juin ou  22-Juin, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

22 juin,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Histoire 

 Armistice du 22 juin 1940, convention signée en forêt de Compiègne entre le représentant du Troisième Reich allemand et celui du gouvernement français de Philippe Pétain afin de mettre fin aux hostilités ouvertes par la déclaration de guerre de la France envers l'Allemagne le .
 Discours du , discours du général de Gaulle, prononcé à la radio de Londres en prolongement de l'appel du 18 Juin et à la suite de l'armistice du 22 juin 1940 (cf. supra).
 Discours du , discours de Pierre Laval comportant la phrase fameuse : « Je souhaite la victoire allemande, parce que, sans elle, le bolchevisme demain s'installerait partout. ».

Site ou édifice 

 Pont du 22-Juin-1944 alias Pont-Neuf, à Albi dans le département français du Tarn en région Occitanie.
 , à Vila Nova de Famalicão, dans le district de Braga, région Nord, au Portugal.
 Stade du , dans le quartier de Rocha Pinto à , dans la province de Luanda, en Angola.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France :

 Le , vers le début de la seconde Guerre mondiale : 
 Résistance héroïque de l'armée française à Montcontour dans la Vienne.
 Bombardement allemand à la butte de Sainte-Gemme, alias Côte 141, dans les Deux-Sèvres.
 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale : 
 Martyrs exécutés ou déportés par les SS à Buzet-sur-Baïse en Lot-et-Garonne.
 Prises d'otage et exécutions perpétrés par les occupants nazis à Vergt et Breuilh en Dordogne.
 Bombardement et combats du plateau de Combovin dans la Drôme.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 22 de Junio » ou « Veintidos de Junio »
 Au Mexique : événement non connu
 (Calle) 22 de Junio, à Chihuahua, dans l'État de Chihuahua.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
Homonymie de toponyme
22